Nom de plusieurs ducs de Spolète en Italie :

 Guy  de Spolète (vers 800-860)
 Guy II de Spolète (?-882 ou 883), petit-fils de Guy 
 Guy III de Spolète (?-894), second fils de Guy , oncle et Guy II
 Guy IV de Spolète (?-897), fils de Guy II